Лусиано де Соуза, или просто Лусиано (род. 21 августа 1972 года в Волта-Редонде) — греко-бразильский футболист и футбольный тренер. Его основными достоинствами были техника и точный удар со штрафного, наряду с дальними ударами.

После начала карьеры в Бразилии с «Сантосом» Лусиано провёл почти всю свою карьеру в Греции (за исключением двух сезонов на соседнем Кипре). Самым успешным в его карьере был период в «Олимпиакосе» с 1998 по 2001 год, где он выиграл три чемпионата и один кубок, участвовал в Лиге чемпионов.

Он также представлял ряд других греческих клубов, в том числе в 2009 году помог «ПАС Янина» подняться в высший дивизион. Лусиано завершил карьеру игрока в «Каллони», в этом же клубе начал карьеру тренера.

Лусиано владеет тремя языками: греческим, португальским и испанским.

Достижения 
«Олимпиакос»
 Чемпионат Греции: 1999, 2000, 2001
 Кубок Греции: 1999

«ПАС Янина»
 Греческая футбольная лига: 2009

Ссылки 
 Official Website

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Кастория»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Атромитос» Афины
Игроки ФК ПАС Янина
Игроки ФК «Панахаики»
Футбольные тренеры Бразилии